Mosley ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. Mosley (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Diana Mosley (1910–2003), britische Autorin
 Dushun Mosley (* 1948), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ellen Mosley-Thompson (* 1952), US-amerikanische Geographin und Paläoklimatologin
 Ian Mosley (* 1953), britischer Schlagzeuger
 Jack Mosley, US-amerikanischer Boxtrainer und -manager
 Laci Mosley (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin und Model
 Max Mosley (1940–2021), britischer Automobilsport-Funktionär
 Michael Mosley (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Miles Mosley (* 1980), US-amerikanischer Fusionmusiker
 Neil Mosley (* 1969), britischer Snookerspieler
 Nicholas Mosley, 3. Baron Ravensdale (1923–2017), britischer Peer, Schriftsteller und Politiker
 Oswald Mosley (1896–1980), britischer Politiker (BUF)
 Roger E. Mosley (1938–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 Ryan Mosley (* 1980), britischer Maler
 Shane Mosley (* 1971), US-amerikanischer Boxer
 Snub Mosley (1905–1981), US-amerikanischer Jazzposaunist und Bandleader
 Timothy Z. Mosley (* 1972), US-amerikanischer Musikproduzent, siehe Timbaland
 Walter Mosley (* 1952), US-amerikanischer Krimiautor

Siehe auch:
 Mosley-Thompson Cirques, mehrere Bergkessel im Viktorialand, Antarktika
 Moseley
 Mozley